Neuwirth:
 Aleš Neuwirth
 Bebe Neuwirth
 Bob Neuwirth

 17928 Neuwirth